Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2016 der Damen, die vom 13. bis 14. Mai 2016 stattfand.
Es nahmen 24 Spielerinnen teil von denen sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
2016